Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2005 se uskutečnilo ve dnech 22. a 23. ledna 2005 v rychlobruslařské hale Utah Olympic Oval v americkém Kearns nedaleko Salt Lake City. Celkově se jednalo o 36. světový sprinterský šampionát. Z předchozího mistrovství světa obhajovali titul Nizozemec Erben Wennemars a jeho krajanka Marianne Timmerová. V Salt Lake City zvítězili Erben Wennemars a Američanka Jennifer Rodriguezová.

Šampionát proběhl bez české účasti.

Muži 
* pád

Ženy

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2005, isuresults.eu

2005
Rychlobruslení v roce 2005
Rychlobruslení v USA
Sport v Kearns
Sport v USA v roce 2005